Garze steht für:

 Garze (Bleckede), Ortsteil der Stadt Bleckede in Niedersachsen